Coppa Intercontinentale 1971 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1971 – edizione del torneo di pallacanestro